Generalitat (katalanisch/valencianisch: [], spanisch Generalidad) ist die Bezeichnung der Gesamtheit der politischen Institutionen, die jeweils die Selbstverwaltung in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Katalonien bzw. in Valencia (País Valencià) ausüben:
 die Generalitat de Catalunya
 die Generalitat Valenciana